Ernesto Augusto II Constantino de Sajonia-Weimar-Eisenach (2 de junio de 1737 - 28 de mayo de 1758) fue un duque de Sajonia-Weimar-Eisenach (1748-1758).

Biografía 
Era el segundo hijo varón (el quinto en orden de nacimiento) aunque el único superviviente del duque Ernesto Augusto I de Sajonia-Weimar de su segundo matrimonio con Sofía Carlota de Brandeburgo-Bayreuth, la hija mayor del margrave Jorge Federico Carlos de Brandeburgo-Bayreuth.

El padre de Ernesto Augusto II Constantino, un gobernante amante del esplendor y apasionado de la caza, había trasladado su corte a Eisenach. El duque descuidó a su hijo y heredero, por lo que Ernesto Augusto II Constantino pasó sus primeros años bajo la supervisión de un mariscal de corte (Hofmarschall) en el Palacio de Belvedere en Weimar.

Ernesto Augusto I murió en 1748, cuando Ernesto Augusto II Constantino tenía once años de edad. Siendo menor de edad, los duques Federico III de Sajonia-Gotha-Altenburgo y Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld asumieron la regencia de Sajonia-Weimar-Eisenach en nombre de Ernesto Augusto II Constantino. El joven duque se desplazó a vivir con el duque Federico en Gotha, quien se aseguró que Ernesto Augusto II Constantino recibiera una educación apropiada.

En 1755 Ernesto Augusto II Constantino asumió las riendas del gobierno. Seleccionó a su anterior tutor, el conde imperial (Reichsgräf) Heinrich von Bünau, como su nuevo canciller. Debido a que el joven duque había sido un niño enfermizo, fue alentado a contraer matrimonio rápidamente con el propósito de asegurar un heredero para el ducado.

En Brunswick el 16 de marzo de 1756, Ernesto Augusto II Constantino desposó a Ana Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. Tuvieron dos hijos:
 Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach, gran duque desde el 21 de abril de 1815 (Weimar, 3 de septiembre de 1757 - Graditz, 14 de junio de 1828).
 Federico Fernando Constantino (nacido póstumamente, Weimar, 8 de septiembre de 1758 - Wiebelskirchen, 6 de septiembre de 1793) quien no contrajo matrimonio.

Cuando Ernesto Augusto II Constantino murió, el príncipe heredero Carlos Augusto todavía era un niño. La viuda de Ernesto Augusto II Constantino, la duquesa Ana Amalia, presidió como regente sobre un excelente gobierno tutelar que impulsó a Weimar en el periodo clásico.

Ancestros

Referencias 
 Gottfried Albin de Wette: Kurzgefaßte Lebens-Geschichte der Herzöge zu Sachsen, Weimar 1770, p. 553 ff.
 Ferdinand von Biedenfeld: Ein Tag in Weimar, Jansen Verlag Weimar, 1852, p. 12 (Digitalizado)
 Joachim Berger: Anna Amalia von Weimar: Eine Biographie, C. H. Beck, München, 2006

Duques de Sajonia-Weimar del siglo XVIII (Casa de Wettin)
Duques de Sajonia-Eisenach del siglo XVIII (Casa de Wettin)
Duques de Sajonia-Weimar-Eisenach
Grandes maestres de la Orden del Halcón Blanco
Caballeros de la Orden del Águila Blanca

Personas de Weimar